Кухаржова () — чешская фамилия. Известные носители:

 Кухаржова, Ада (род. 1958) — чешская ориентировщица, многократная призёрка чемпионатов мира по спортивному ориентированию.
 Кухаржова, Татьяна (род. 1987) — чешская победительница конкурса красоты, завоевавшая титул Мисс Чехии и Мисс Мира 2006.